ЕГР:
 
EGR:
 Система рециркуляции выхлопных газов (, EGR)
 EGR — австралийский производитель автозапчастей и аксессуаров.

 Egr1 — белок, фактор транскрипции, относится к семейству белков (транскринционных факторов) EGR.